Злетарі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Унгурень.
 Злетарі () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.